Григорий Котляр:
 Котляр, Григорий Васильевич (1936—2008) — педагог, заслуженный учитель Российской Федерации.
 Котляр, Григорий Романович (род. 1968) — первый русскоязычный реформистский раввин. Примечания